{{Zawody infobox
 |nazwa                = Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 1961
 |ikona                = 
 |poprzednie           = 1960
 |następne             = 1962
 |grafika              =  Rik van Looy 1962 (cropped).jpg
 |podpis grafiki       = Dwukrotny mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego zawodowców (1960, 1961) – Belg Rik Van Looy
 |data                 = 10 sierpnia – 3 września 1961
 |gospodarz            = Berno, SzwajcariaDouglas, Wyspa Man
 |miejscowość          = 
 |organizator          = UCI
 |liczba konkurencji   = 3
 |liczba zawodników    = 
 |liczba reprezentacji = 
 |commons              = 
 |www                  = 
}}
34. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 10 sierpnia – 3 września 1961 w szwajcarskim mieście Berno (wyścigi ze startu wspólnego mężczyzn) oraz w mieście Douglas na Wyspie Man (wyścig ze startu wspólnego kobiet). Jedynie Belg Rik Van Looy w wyścigu ze startu wspólnego zawodowców zdołał obronić tytuł mistrza świata. 

Bardzo nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 65. miejsca przez Stanisława Gazdę w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1961 w kolarstwie
Kolarstwo w Szwajcarii
Sport w Bernie
1961 w Wielkiej Brytanii
Kolarstwo w Wielkiej Brytanii